Een verkeersweg:
 N544 (België)
 N544 (Frankrijk)
 N544a (Frankrijk)
 N544 (Nederland), zie Provinciale weg 544

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing